Melanezja Cup – rozgrywany niegdyś piłkarski turniej w Melanezji. Istniał równorzędnie wraz z Polynesia Cup. Ostatni turniej rozegrany został w 2000 roku. Turniej był rozgrywany systemem kołowym, co kilka lat w innym miejscu.

Uczestnicy

Wyniki

Tabela Turnieju

Przypisy

Zobacz też 
 Piłka nożna na Igrzyskach Pacyfiku
 Polynesia Cup
 Wantok Cup

Melanesia Cup